

Toponyme
 Baliracq, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Baliracq-Maumusson ;
 Baliracq-Maumusson, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme